Charles II. de Lorraine ist der Name folgender Personen:

 Charles II. de Lorraine, duc de Mayenne (1554–1611), Herzog von Mayenne und Graf von Maine 
 Charles II. de Lorraine, duc d’Elbeuf (1596–1657), französischer Lieutenant-général und kaiserlicher Feldmarschall